DBT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Debre Tabor (Etiopia)